Hrvatska
 Orešac, naselje u općini Suhopolje

Srbija

Orešac (Vršac, Srbija), naselje u općini Vršac